

Відомі носії 

 Хобзей Наталія Василівна (? — 2018) — український мовознавець.
 Хобзей Павло Кузьмович (1960) — український педагог.